Flamingo, de enige flamingosoort die in Europa in het wild voorkomt
 Flamingo's, familie van grote, steltpotige waadvogels
 Rode flamingo, een flamingosoort die voorkomt in het Caraïbische gebied en de Galapagoseilanden
 Chileense flamingo, een van de drie Zuid-Amerikaanse leden van de Flamingo's
 Kleine flamingo, soort komt voor in West-, Midden- en zuidelijk Afrika en in in het westen van het Indisch subcontinent
 Andesflamingo, soort die voorkomt in de Andes
 James' flamingo, soort komt voor in hoogvlakten van het Andesgebergte in het westen van Zuid-Amerika
 Conus flamingo, een in zee levende slakkensoort
 Idaea flamingo, een vlinder
 Flamingo's Haarlem, professionele basketbalclub uit Haarlem
 Flamingo Las Vegas, een hotel en casino op de Las Vegas Strip
 Flamingo FC, Surinaamse voetbalclub
 Atlétiko Flamingo, een amateurvoetbalclub uit Bonaire
 Plastic flamingo, een tuinornament

Zie ook 
 Flamengo, doorverwijspagina